Als Deadhead bezeichnet man:

 einen Fan der Rockband Grateful Dead, siehe Deadhead (Fangemeinde)

Dead Head steht für:
 Luftfahrtpersonal, das als Passagier von seiner Fluggesellschaft nach Hause oder an einen anderen Einsatzort geflogen wird, siehe Dead-Head-Flug
 eine niederländische Thrash-Metal-Band, siehe Dead Head